NHF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New Halfa (Sudan)
 nhf – codice ISO 639-3 della lingua nhuwala